André Suarès, pseudonimo di Félix-André-Yves Scantrel (1868-1948), poeta, scrittore e critico letterario francese
 Baldassarre Suares de la Concha (XVI secolo) – nobile italiano
 Francisco José de Souza Suares de Andrea (1781-1858) – generale e politico portoghese
 Jean-Claude Suares (1942-2013) – artista, illustratore e editore statunitense